Шарта́шские ка́менные пала́тки — гранитные скалы-останцы в Екатеринбурге, расположенные вблизи озера Шарташ. Геологический и археологический памятник природы и популярное место отдыха жителей города.

Описание 
Один из живописных и монументальных памятников природы в черте города Екатеринбурга. Их отличает матрацевидная форма, возникшая в результате действия ветра, воды, температуры. Скалы вытянуты в меридиональном направлении на 80—100 м, относительная высота составляет 10—20 м. Высота над уровнем моря — 299 метров, а над уровнем озера Шарташ — 24 метра. Общая площадь природного памятника составляет 2 га. Относятся к Шарташскому гранитному массиву, возраст которого 300 миллионов лет.

В 1980-х годах Каменные Палатки вошли в городскую черту Екатеринбурга. Памятник природы расположен в Кировском районе и является одним из излюбленных мест горожан для пеших, велосипедных или лыжных прогулок, пикников, отдыха с детьми на свежем воздухе. У подножия Каменных Палаток сосновый бор, к северу от останцов оборудован гранитный амфитеатр.

История 
По археологическим данным, на берегах Шарташского озера располагались до 10 поселений и стоянок древнего человека, самые ранние из которых относят к 3 тысячелетию до нашей эры и даже к более ранним периодам. Поселения эти обладали элементами древнерелигиозного культа и товарного производства. Условным центром, жертвенным местом и «металлургической базой» этих древних поселений служила гряда огромных гранитных валунов, которая сегодня носит название Шарташских каменных палаток.

Впервые Каменные Палатки были описаны членами УОЛЕ в конце XIX века. В 1960 году образование было выделено в качестве охраняемого природного объекта.

Со стороны города на подходе к скалам была установлена мемориальная доска (ныне не существует), напоминающая о том, что до Великой Октябрьской революции тут проводились нелегальные рабочие собрания, маёвки, сборы большевиков в 1905—1917 годах, на которых не раз выступал руководитель уральских большевиков Яков Михайлович Свердлов.

В 1915 году в районе палаток началась промышленная добыча гранита. Вмешательство  и других членов УОЛЕ позволило избежать разрушения и уничтожения памятника.

Маршрут 
В настоящее время из города можно добраться до Каменных Палаток трамваями 5, 8, 13, 15, 23 и 32 маршрутов, а также автобусами 25, 27, 61, 077, 80, 082 маршрутов Остановка «Каменные палатки». На автомашине — продолжение ул. Малышева в ул. Высоцкого.

В Путеводителе 1904 года предлагалось добраться из города до каменных палаток с помощью извозчика за 0,6-1 рубля в зависимости от того, сколько турист пробудет на месте.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кировский район Екатеринбурга
Достопримечательности Екатеринбурга
Горы Екатеринбурга
Скалы Свердловской области
Исторические местности Екатеринбурга
Памятники природы Свердловской области
Геологические памятники природы
Археологические объекты Свердловской области
Стоянки